Der Porsche Tennis Grand Prix 2016 war ein Damen-Tennis-Sandplatzturnier in Stuttgart. Es war als Turnier der Premier-Kategorie Teil der WTA Tour 2016 und fand vom 18. bis 24. April 2016 statt.

Angelique Kerber konnte den Titel im Einzel verteidigen. Als Siegerin erhielt sie neben dem Preisgeld einen Porsche 718 Boxster S.

Qualifikation 
Die Qualifikation für den Porsche Tennis Grand Prix 2016 fand vom 16. bis 18. April 2016 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spielerinnen haben sich für das Hauptfeld qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks

Einzelnachweise 

WTA Tour 2016
Tennisturnier in Stuttgart